Beckhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Beckhoff (* 1991), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Walter Beckhoff (1648–1727), Hamburger Senator

Beckhoff ist der Name folgender Unternehmen:
 Beckhoff-Gruppe, eine Unternehmensgruppe mit Sitz im ostwestfälischen Verl
 Beckhoff Automation, Hersteller von Automatisierungstechnik und Teil der Beckhoff-Gruppe